Эгиалей:

 Эгиалей — в древнегреческой мифологии сын царя Аргоса Адраста и Эмфитеи.
 Эгиалей — персонаж древнегреческой мифологии.